Polska Izba Handlowa dla Bliskiego Wschodu, działająca w okresie międzywojennym (m.in. w 1930) izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a krajami Bliskiego Wschodu.

Po 1945 nie reaktywowano działalności.

Izby gospodarcze
Gospodarka Polski
Stosunki międzynarodowe Polski
Azja
Dwudziestolecie międzywojenne
Organizacje w Polsce